Saint-Augustin steht für:
 Saint-Augustin (Métro Paris), Metrostation in Paris
 St-Augustin, eine Kirche in Paris

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Augustin (Charente-Maritime), Département Charente-Maritime
 Saint-Augustin (Corrèze), Département Corrèze
 Saint-Augustin, Commune nouvelle im Département Pas-de-Calais 
 Saint-Augustin (Seine-et-Marne), Département Seine-et-Marne
 Saint-Augustin-des-Bois, Département Maine-et-Loire

Orte in Kanada:
 Saint-Augustin (Basse-Côte-Nord)
 Saint-Augustin (Maria-Chapdelaine)
 Saint-Augustin-de-Desmaures
 Saint-Augustin-de-Woburn
Weiteres:
 Saint Augustin (Madagaskar), Bucht

Siehe auch:
 St. Augustine